Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Borownicy – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Bircza.

Bibliografia 
 Informacje o parafiach na stronie archidiecezji przemyskiej

Parafie archidiecezji przemyskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
Religia w gminie Bircza
Borownica (województwo podkarpackie)